Ти́хоново — топоним в России.

Населённые пункты 
 Тихоново — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Тихоново — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Тихоново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Тихоново — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Тихоново — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Тихоново — деревня в Можайском районе Московской области.
 Тихоново — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Тихоново — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Тихоново — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Тихоново — село в Менделеевском районе Татарстана.
 Тихоново — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Тихоново — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Тихоново — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Транспорт 
 Тихоново — железнодорожная станция в Татарстане.

См. также 
 Тихонов
 Тихонова
Тиханово